Extraordinary steht für:

 Extraordinary (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2023)
 Extraordinary (Clean-Bandit-Lied), 2014
 Extraordinary (Liz-Phair-Lied), 2004
 Extraordinary (Mandy-Moore-Lied), 2007
 Extraordinary (Prince-Lied), 1999

Siehe auch: